Ротан — місто в США, в окрузі Фішер штату Техас

 Ян Філіп Ротан — нідерландський єзуїт, двадцять перший Генерал Товариства Ісуса